Копачи́ (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в северной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 22,5 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть менее 4 км. Ближайшие населённые пункты — Дексна, Плавушка, Погорье.

Согласно переписи население Копачей в 1999 году насчитывало 27 человек.

Грунтовой автодорогой местного значения  деревня связана с автодорогой Гориденяты — Завидиненты.

Через Копачи проходят регулярные автобусные маршруты:
 Сморгонь — Лылойти
 Сморгонь — Нестанишки
 Сморгонь — Сыроватки

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района